Э́шли Уи́льямс:
 Уильямс, Эшли (род. 1984) — валлийский футболист.
 Уильямс, Эшли (род. 1987) — валлийский и английский футболист.
  (род. 2000) — либерийский футболист.
 Уильямс, Эшли Кристина (род. 1984) — американская актриса, певица, танцовщица и продюсер.
 Уильямс, Эшли Черчилль (род. 1978) — американская актриса.